Grace Under Pressure — десятый студийный альбом канадской рок-группы Rush, был издан 12 апреля 1984 года. Лонгплей достиг 10 строчки в чарте Billboard 200 и стал «платиновым» в США. На задней стороне обложки изображен портрет группы сделанный фотографом Юсуфом Каршем. Изображение на лицевой обложке было создано графическим художником Хью Саймом, давним другом коллектива, который иногда играет у Rush в качестве приглашенного музыканта на клавишных (начиная с песни «Tears» из альбома 2112).

Список композиций

Стиль 
Музыкально, на альбоме заметно еще одно развитие в звуке группы; продолжая широко использовать синтезаторы, как и в Signals, группа также экспериментировала, добавляя элементы ska и reggae в некоторые песни. Гитары играли большую роль, чем в Signals, причем Лайфсон заявил: «Я думаю, что гитара в Signals заняла немного заднее место. Клавиши были действительно на переднем плане… Хотя в некотором смысле это то, чего мы пытались достичь, мы хотели по-другому взглянуть на весь звук. Но, возможно, мы иногда теряли свое направление на Signals». Лайфсон отметил, что на Grace Under Pressure нет акустической гитары и практически отсутствуют баллады.

Участники записи 
 Гедди Ли — вокал, бас-гитара, синтезаторы
 Алекс Лайфсон — гитара, синтезаторы
 Нил Пирт — ударные, перкуссия

Хит-парады

Сертификация

Примечания 

Альбомы Rush
Альбомы Mercury Records
Альбомы Anthem Records